Michael Myers – giudice neozelandese
 Michael Myers – politico statunitense
 Michael Myers – personaggio della serie cinematografica Halloween